Натуральне число 707
 707 рік до нашої ери
 707 рік нашої ери